Bei der Aktualisierung im ersten Newsletter (ISO 3166-2:2000-06-21) wurden die Bundesstaaten Bayelsa, Ebonyi, Ekiti, Gombe, Nassarawa und Zamfara zu den bestehenden hinzugefügt.

Siehe auch 
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.